Наркоз — загальне знеболювання
 Наркоз — американський драматичний трилер режисера Джобі Гарольда